Stanisław Chmielewski (ur. 1893) – chorąży Wojska Polskiego z Centrum Wyszkolenia Piechoty, 25 lutego 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Chmielewski (ur. 1894) – działacz niepodległościowy, 9 listopada 1931 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Stanisław Wacław Chmielewski (ur. 1896) – działacz niepodległościowy, 28 grudnia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Chmielewski (1901–1966) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych
 Stanisław Marcin Chmielewski (ur. 1958) – poseł na Sejm V, VI i VII kadencji

Przypisy